William Odom
 Rodney Odom
 Lamar Odom